Il doppio del torneo di tennis Tennis South Invitational 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Grover Razreid che hanno battuto in finale Byron Bertram e John Feaver 3-6, 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis South Invitational 1974